Безлесье:
 безлесье — отсутствие лесов;
 безлесье — местность без леса;
 Безлесье — озеро в Латвии.